Strah je lahko:
 strah, odziv na grožnjo
 Strah, priimek več znanih ljudi   
 Strah, prekmurska ljudska pravljica
 Strah, slovenski film iz leta 1974
 Strah (Fear), ameriški film iz leta 1996